

Персоналии 
 Ди (фамилия) — китайская фамилия.
 Ди, Аиша — австралийская телевизионная актриса.
 Ди, Артур (1579—1651) — английский врач и алхимик, сын Джона Ди.
 Ди, Джон (1527—1609) — английский математик, географ, астроном и алхимик.
 Ди, Дон (1943—2014) — американский баскетболист чемпион летних Олимпийских игр в Мехико (1968).
 Ди, Дэйв — британский музыкант.
 Ди, Пич (род. 1989) — трансгендерная модель.
 Ди, Руби (1922—2014) — американская актриса, поэт, сценарист, журналист и активист.
 Роджер Ди — американский писатель-фантаст.
 Ди, Серей — ивуарийский футболист, опорный полузащитник клуба «Базель» и сборной Кот-д’Ивуара.
 Ди, Софи — британская порноактриса валлийского происхождения.
 Ди, Филипп Айвор (1904—1983) — английский физик-экспериментатор.
 Ди, Фрэнсис (1909—2004) — американская актриса
 Леди Ди — Диана, принцесса Уэльская.
 Ди Снайдер — участник группы Twisted Sister.
 Ди Шваген-Вагенс — один из главных героев многосериального мультфильма «Metal Family».

Реки 
 Ди (река, впадает в Ирландское море)
 Ди (река, впадает в Северное море)
 Ди (река, впадает в Тихий океан)
 Ди — река на острове Тасмания (Австралия).
 Ди — река в Бутане.
 Ди — река в Гэллоуэе.

Другое 
 Ди (Сычуань) — земледельческие племена предгорий нынешних провинций Шэньси, Ганьсу и Сычуань, потомки древних жунов.
 Ди (Франция) — коммуна на юго-востоке Франции в департаменте Дром, административный центр округа Ди и кантона Ди.
 Ди (литература) — в старофранцузской терминологии — обозначение относительно короткого стихотворного произведения.
 Ди (флейта) — старинный китайский духовой инструмент, поперечная флейта с 6 игровыми отверстиями.
 Ди (народность)
 Ди (округ)
 Ди (шаньюй)
 «Северные варвары» (бэйди) — в древнекитайских источниках, преимущественно VII—IV веков до н. э., группа племён, обитавших к северу от китайских царств того времени.
 D (язык программирования) — объектно-ориентированный, императивный, мультипарадигмальный язык программирования.

Романы 
 Ди, охотник на вампиров (серия романов)
 Ди, охотник на вампиров
 Ди, охотник на вампиров (манга)
 Ди: Жажда крови
 Ди: Охотник на вампиров

См. также 
 Ди- — приставка